Plößnitz bezeichnet

einen Ortsteil von Landsberg bei Halle, Saalekreis, Sachsen-Anhalt; siehe Plößnitz (Landsberg)
einen Ortsteil von Laucha an der Unstrut, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt; siehe Plößnitz (Laucha)